Ю́рий Ива́нович Манько́ (род. 25 ноября 1931 года - 19 февраля 2021 года , Борисоглебск, Центрально-Чернозёмная область, СССР) — советский и российский учёный, доктор биологических наук, профессор, специалист в области экологии и биологии леса, классификации лесных экосистем, природопользования. Заслуженный лесовод РФ.

Биография 
В 1954 году окончил лесохозяйственный факультет Сибирского лесотехнического института (в настоящее время — Сибирский государственный технологический университет), после чего работал старшим лаборантом отдела ботаники и растениеводства Дальневосточного филиала АН СССР. С 1962 года — младший научный сотрудник отдела леса Биолого-почвенного института ДВ филиала СО АН СССР, с 1964 года — старший научный сотрудник. В 1968 году возглавил лабораторию развития и восстановления леса БПИ ДВ филиала СО АН СССР. С 1981 года возглавил отдел леса БПИ ДВО РАН. В настоящее время — главный научный сотрудник сектора лесоведения Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН.

В 1962 году получил степень кандидата биологических наук, в 1985 году — доктора биологических наук. В 1992 году — звание профессора.

Является членом редакционной коллегии научного журнала «Сибирский лесной журнал». Член диссертационного совета Биолого-почвенного института, член совета по лесным делам при губернаторе Приморского края.

Председатель Приморского отделения Русского ботанического общества, почётный член Русского ботанического общества.

Научные интересы 
Юрий Иванович является специалистом в области экологии и биологии леса, классификации лесных экосистем, природопользования.

Труды 
Автор более 300 научных публикаций, среди которых 11 книг. Основные труды:

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники XX века
Ботаники XXI века
Ботаники СССР
Ботаники России
Лесоводы России
Выпускники Сибирского технологического университета
Члены Русского ботанического общества